Пики:

 Пики — чёрная карточная масть
 Пики — американская карточная игра